Loe steht für:
 Loe (Estland), Ort in Raikküla, Kreis Rapla, Estland

Loe ist der Familienname folgender Personen:
 Dianne Loe (* 2003), amerikanisch-samoanische Beachhandballspielerin
 Friedrich Carl von Loe (1786–1838), deutscher Mediziner
 Erlend Loe (* 1969), norwegischer Schriftsteller
 Olivia Loe (* 1992), neuseeländische Ruderin
 Richard Loe (* 1960), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler

Loé ist der Familienname folgender Personen:
 Raoul Loé (* 1989), kamerunischer Fußballspieler

loe steht für:
 Saluan (ISO-639-3-Code), malayo-polynesische Sprache in Zentralsulawesi

LOE steht für:
 Flughafen Loei (IATA-Code), Thailand

Siehe auch:
 Loë
 Loe zu Wissen

Abkürzung